Gminy w USA:
 Auglaize (ang. Auglaize Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Camden
 Auglaize (ang. Auglaize Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Laclede
 Auglaize (ang. Auglaize Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Auglaize (ang. Auglaize Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Auglaize (ang. Auglaize County) – w stanie Ohio